De spaanstalige achternaam Rodríguez (achternaam)

Personen 
Abelardo Luján Rodríguez, interim-president van Mexico
Adrián Rodríguez, Spaans acteur en zanger
Carlos Rodríguez, Argentijns tenniscoach
Carlos Rodríguez, Spaans wielrenner
Carlos Rafael Rodríguez, Cubaans politicus
César Rodríguez, Spaans voetballer en voetbalcoach
David Rodríguez, Spaans voetballer
Delio Rodríguez, Spaans wielrenner
Eduardo Rodríguez, president van Bolivia
Eduardo Miguel Rodríguez, Argentijns volleyballer
Elizabeth Rodriguez, Amerikaans actrice
Felipe Rodriguez, medeoprichter van internetaanbieder XS4ALL
Fidelis Rodriguez, Spaans martelaar en zalige
Francisco Javier "Maza" Rodríguez, Mexicaans voetballer
Fred Rodriguez, Amerikaans wielrenner
Freddy Rodriguez, Amerikaans acteur
Gonzalo Rodríguez, Uruguayaans coureur
Jai Rodriguez, Amerikaans acteur en muzikant
James Rodríguez, Colombiaans voetballer
Jennifer Rodriguez, Amerikaans schaatsster
Joaquim Rodríguez, Spaans wielrenner
José Luis Rodríguez Zapatero, Spaans politicus, minister-president sinds 2004
Juanra Rodríguez, Spaans zanger, verdacht van Baskisch ETA-activisme
Julien Rodríguez,  Frans voetballer
Marco Rodríguez, Mexicaans voetbalscheidsrechter
Mariel Rodriguez, Filipijns model, actrice, presentatrice 
Mario Rodríguez Cobos, Argentijns schrijver 
Martín Emilio Rodríguez, Colombiaans wielrenner
Maxi Rodríguez, Argentijns voetballer
Michael Rodríguez, Costa Ricaans voetballer
Michelle Rodríguez, Amerikaans filmactrice
Nicolás Rodríguez Carrasco, Mexicaans generaal en fascist
Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Hondurees aartsbisschop en kardinaal.
Óscar Rodríguez, Spaans wielrenner
Paul Rodriguez, Mexicaans-Amerikaans acteur en komiek en diens zoon
Paul Rodriguez jr., Mexicaans-Amerikaans skateboarder
Pedro Rodríguez Ledesma, Spaans voetballer
Pedro Rodríguez de la Vega, Mexicaans autocoureur
Raini Rodriguez, Amerikaans actrice
Ramón Rodríguez, alias Daddy Yankee, Puerto Ricaans zanger
Raulín Rodríguez, musicus uit de Dominicaanse Republiek
Rico Rodriguez, Jamaicaans musicus
Rico Rodriguez, Amerikaans acteur
Robert Rodriguez, Amerikaans filmregisseur
Rodolfo Rodríguez, Uruguayaans voetballer 
Roger Rodriguez, Zweeds acteur en filmregisseur
Roldán Rodríguez, Spaans autocoureur
Rowby-John Rodriguez, Oostenrijks darter
Silvio Rodríguez, Cubaans singer-songwriter en dichter
Sixto Rodriguez, Amerikaans folkmuzikant
Sophie Rodriguez, Frans snowboardster
Vicente Rodríguez, Spaans voetballer
Vincent Rodriguez III, Amerikaans acteur
Veronica Rodriguez, Venezuelaans pornoactrice
Omar Rodríguez-López, Puerto Ricaans musicus

Geografie 
Rodriguez (Rizal), een gemeente in de Filipijnse provincie Rizal
Rodrigues (eiland), een eiland bij Mauritius
Rodriguez (Guatemala), een plaats in Guatemala
Valmore Rodríguez, een gemeente in de Venezolaanse staat Zulia